Нин Хао (кит. упр. 宁浩, пиньинь: Níng Hào) (9 сентября 1977, Тайюань, Шаньси, Китай) — китайский кинорежиссёр, сценарист, окончил факультет искусств Пекинского педагогического университета и факультет кинематографии Пекинской киноакадемии.

Карьера 
С самого детства Нин Хао любил изобразительные искусства, которые он изучал в начальной и средней школе, а затем начал изучать фотографию. После окончания школы он был направлен в танцевальную труппу в городе Тайюань. Позже поступил на факультет искусств Пекинского педагогического университета, где изучал режиссуру. В 2001 году получил премию за лучшую режиссуру на студенческом кинофестивале в Пекине за свой фильм «Четверг, среда».

В 2003 году Нин Хао сам финансировал, писал сценарий и режиссировал фильм «Благовония», снятый в родном городе Тайюань. Фильм был награжден золотой медалью на международном кинофестивале FILMeX в Токио, а также был удостоен премии за лучший фильм Гонконгским центром искусств. В том же году режиссер окончил Пекинскую киноакадемию по специальности кинематограф.

В 2005 году был выпущен детский фильм «Монгольский пинг-понг», который был номинирован на самый популярный фильм года на 8-м Шанхайском международном кинофестивале.

В 2006 году был снят комедийный фильм «Безумный камень», который получил премию «Золотая лошадь» на Тайбэйском кинофестивале за лучший оригинальный сценарий, и вошел в топ-100 Величайших фильмов на китайском языке.

В 2009 году был выпущен комедийный фильм «Безумный гонщик», который был номинирован на премию «Золотая лошадь» в категории лучший филь.

13 сентября 2019 года в семи городах Китая состоялось первое в мире мероприятие по запуску 5G в прямом эфире, посвященное выпуску фильма «Я и моя Родина». В ноябре этого же года фильм был номинирован на премию «Золотой экран» в номинации лучшая режиссура.

Личная жизнь 
Нин Хао родился в обычной семье в провинции Шанси, его отец был сталеваром, который надеялся, что сын пойдет по его стопам, однако Нин Хао сбежал из дома.

Во время учебы в университете Нин Хао подрабатывал торговцем на улице Ванфуцзин. Именно в это время он познакомился с девушкой по имени Син Айна, с которой после окончания учебы он вступил в брак, и в их семье появился сын.

Фильмография

Ссылки 
https://baike.baidu.com/item/宁浩/7222289?fr=aladdin#reference-%5B45%5D-19986328-wrap

Кинорежиссёры Китая